Café „Pod Minogą” -  fikcyjna warszawska restauracja miesząca się przy ulicy Zapiecek wymyślona przez Stefana „Wiecha” Wiecheckiego,
 Cafe bar pod Minogą  -  powieść (1957) Stefana „Wiecha” Wiecheckiego,
 Cafe pod Minogą (film) - (1959) ekranizacja powieści Stefana „Wiecha” Wiecheckiego.